

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події 
 2 травня — 15 команд добровільних спортивних товариств «Локомотив», «Іскра», «Спартак», «Динамо», підприємств і шкіл міста взяли участь у традиційній естафеті на приз газети «Вільне життя»; перехідний приз завоювали учні середньої школи № 4.

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 11 січня — український вчений, лікар-хірург Ігор Венгер

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1951 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання